Charles Lederer (1910-1976), scénariste et producteur américain.
 Edgar Lederer (1908-1988),  biochimiste français.
 Hugo Lederer (1871-1940), sculpteur allemand.
 Julius Lederer (1821 - 1870), entomologiste autrichien.
 Karl Lederer (1909-1944), résistant autrichien.
 Marianne Lederer (1934 -), traductologue française.
 Otto Lederer (1886 - 1965), acteur et réalisateur américain.
 Remo Lederer (? - ), sauteur à ski allemand.
 William Lederer (1912 - ), écrivain américain, titulaire d'un diplôme de l'Académie navale d'Annapolis, et qui servit les intérêts américains pendant la Guerre froide.

Homonymie de patronyme